Il singolare del Virginia Slims of Kansas 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Barbara Potter era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Pascale Paradis.

Manuela Maleeva ha battuto in finale 7–6, 7–5 Sylvia Hanika.

Teste di serie

  Manuela Maleeva (campionessa)
  Barbara Potter (secondo turno)
  Sylvia Hanika (finale)
  Dianne Balestrat (primo turno)

 Stephanie Rehe (primo turno) 
 Jana Novotná (quarti di finale) 
n/a
 Claudia Porwik (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Kansas 1988